Пролета́рская площадь:

 Пролетарская площадь — прежнее (в 1918—1930, в 1930—2020 — Пролетарский сквер) название Георгиевского сквера в Курске
 Пролетарская площадь в Харькове
 Пролетарская площадь в Хиславичи Смоленской области

См. также 
 Площадь Пролетарской Диктатуры